A Song of Flight è una canzone scritta dal compositore inglese Edward Elgar nel 1895, come sua Op. 31, n. 2, con parole tratte da una poesia di Christina Rossetti.

La canzone fu eseguita per la prima volta dal baritono irlandese Harry Plunket Greene nella St. James's Hall il 2 marzo 1900, insieme a After, Op. 31, n. 1.

Versi

A SONG OF FLIGHT

While we slumber and sleep
The sun leaps up from the deep.
Daylight born at the leap!
Rapid, dominant, free,
Athirst to bathe in the uttermost sea.
 
While we linger at play,
If the year would stand at May!
Winds are up and away
Over land, over sea,
To their goal wherever their goal may be.

It is time to arise
To race for the promised prize,
The Sun flies, the Wind flies.
We are strong, we are free,
And home lies beyond the stars and the sea.

Note

Bibliografia
Banfield, Stephen, Sensibility and English Song: Critical studies of the early 20th century (Cambridge University Press, 1985)

Collegamenti esterni
 
 

Composizioni di Edward Elgar